Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor briefstemmen uit het buitenland.

Briefstemmen